Gentleman steht für:
 Gentleman, ein Ehrenmann
 Gentleman (Musiker) (* 1974), deutscher Reggae-Musiker
 Gentleman (Lied), Song des südkoreanischen Sängers Psy (2013)
 Gentleman (1995), deutscher Spielfilm von Oskar Roehler (1995)
 Gentlemen (2014), schwedische Literaturverfilmung von Mikael Marcimain nach dem Roman von Klas Östergren (2014)
 The Gentlemen, Spielfilm von Guy Ritchie (2019)

Gentleman ist der Familienname folgender Personen:
 Amelia Gentleman (* 1972), britische Journalistin

Siehe auch: